δ Тельца (Дельта Тельца) относится к трём звездными системам в скоплении Гиад. Это одни из самых ярких звёзд в скоплении.

 δ1 — двойная звёздная система
 δ2 — одиночная звезда
 δ3 — тройная звёздная система

Примечания

Ссылки 
https://v-kosmose.com/sozvezdie-telets/

Телец (созвездие)